Filemon kan syfta på:

 Filemon – den ene i det mytologiska paret Filemon och Baukis
 Filemon (Bibeln) – en av aposteln Paulus medarbetare
Filemonbrevet – en skrift som ingår i Nya Testamentet
 Filemon (tecknad serie) – tecknad serie och dess titelfigur (Philémon i original)
 Filemon Syklon – en seriefigur i Tintin

Personer
 Filemon (poet) (362–262 f.Kr.), en atensk poet och pjäsförfattare 
 Filemon Vela (1963–), en amerikansk demokratisk politiker

Se även
 Filimon – en svensk tecknad serie